Distretto di Altanbulag – distretto della provincia del Sėlėngė, in Mongolia
 Distretto di Altanbulag – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia